Mañana será otro día es un programa de noticias y opinión de radio chileno transmitida por Radio Concierto, se estrenó el lunes 5 de marzo de 2001.

Conductores 
 Consuelo Solar
 Constanza Santa María
 Andrés Vial

Conductores anteriores 
 Fernando Paulsen (2001-2002)
 Rafael Cavada (2001-2009)
 Matías del Río (2001-2006)
 Polo Ramírez (2002-2008)
 Santiago Pavlovic (2007-2010)
 Claudio Fariña (2008-2010)
 Mirna Schindler (2011-2014)
 Álvaro Paci (2011-2016)
 Cristina González Medina (2015)
 Patricia Venegas (2016)
 Davor Gjuranovic (2018)
 Christian Barreau Núñez (2019)
 Claudia Álamo (2019)

Referencias

Enlaces externos 
 Mañana será otro día en Twitter

Programas de radio de Chile
Programas de radio iniciados en 2001